Ахмед, Башир:* Башир Ахмед (род. 1934) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1960 года.
 Башир Ахмед (род. 1941) — пакистанский и бангладешский хоккеист на траве, тренер, судья, функционер.